La Scooore! League 2014-15 fue la edición número 88 de la Pro Basketball League, la primera división del baloncesto profesional de Bélgica. Resultó campeón por decimosexta vez en su historia el Telenet Oostende.

Equipos 2014-2015 y localización

Temporada regular

Clasificación

Resultados

Primera fase

Segunda fase

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Liga Belga
 Temporada 2014-15 en eurobasket.com
 Temporada 2014-15 en realgm.com

2015
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015
Deporte en Bélgica en 2014
Deporte en Bélgica en 2015